Прери Сити има више значења:
 Прери Сити (Јужна Дакота)
 Прери Сити (Ајова)
 Прери Сити (Илиноис)
 Прери Сити (Орегон)